Michael Oliver (acteur), een Amerikaans acteur
 Michael Oliver (voetballer), een Schots voetballer en manager
 Michael Oliver (Lord Mayor), de Lord Mayor van de City of London in 2001 en 2002
 Michael Oliver (scheidsrechter), een Engels voetbalscheidsrechter
 Michael Oliver (ondernemer), een Amerikaans ondernemer en stichter van de Republiek van Minerva